KNSB est un acronyme pouvant désigner :

 La Koninklijke Nederlandse Schaakbond : Fédération royale néerlandaise des échecs
 La Конфедерация на независимите синдикати в България (КНСБ - Confédération des syndicats indépendants de Bulgarie) est une organisation syndicale bulgare
 La Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond, fédération néerlandaise de patinage de vitesse, qui organise des compétitions : ,